Barnholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Barnholmen, Hangö, Nyland, 
 Barnholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Barnholmen (Djurö socken), Värmdö kommun, Stockholms län,

Se även
Barnholm
Barnholma

Robotskapade Finlandförgreningar